Stati Uniti d'America
 Waldwick – borough della Contea di Bergen, New Jersey
 Waldwick – città della Contea di Iowa, Wisconsin